Tadeusz Bolesław Łodziński (1883–1952) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Tadeusz Łodziński – starosta łańcucki (był w 1925 – 1929)